Бори́с Петро́вич Туманя́н (род. 4 июля 1948 года, Баку) — профессор кафедры технологии переработки нефти Российского Государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

Биография 
В 1971 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина (МИНХиГП) по специальности «инженер-технолог», там же поступил в аспирантуру, которую закончил в 1976 году.

Работал на кафедре технологии переработки нефти и газа МИНХиГП стажёром-исследователем, младшим научным сотрудником, ассистентом.

С 1977 по 1979 годы — ведущий преподаватель кафедры переработки нефти и газа Алжирского национального института углеводородов.

С 1983 по 1993 — доцент на кафедре технологии переработки нефти и газа Университета им. И. М. Губкина.

С 1993 года — профессор кафедры технологии переработки нефти

Научная деятельность 
В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследования в области депарафинизации фракций реактивного топлива при помощи цеолитов», в 1993 году — докторскую диссертацию по теме «Регулирование фазовых переходов в процессах транспорта и первичной переработки высокозастывающего нефтяного сырья».

Действительный член РАЕН (с 1997); член диссертационного совета университета (с 1994); член Государственной аттестационной комиссии по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» (с 1980); главный редактор журнала «Технологии нефти и газа» (с 1998), заместитель главного редактора журнала «Химия и технология топлив и масел» (с 2001), член научно-технического совета Управления химии, нефтехимии и нефтепереработки Госгортехнадзора России; генеральный директор Российской ассоциации экспертных организаций по объектам повышенной опасности (2001—2003).

Основные направления научной деятельности: физико-химическая механика нефтяных дисперсных систем, регулирование фазовых переходов в нефтяных дисперсных системах.

Читает лекции по дисциплинам: «Основы нефтегазового дела»; «Основы научного исследования и проектирования»; «Проектирование нефтегазоперерабатывающих производств»; «Технология переработки нефти и газа».

Автор более 150 научных работ, 11 книг и учебных пособий, 1 монографии.

Подготовил 9 кандидатов наук.

Награды 
 Лауреат премии имени академика И. М. Губкина (руководитель коллектива, 1996)
 Дипломом Всемирной выставки (Монголия, Улан-Батор, 1986)
 Бронзовая медалью ВДНХ СССР (1987)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Серебряная юбилейная медаль В. И. Вернадского (2000)
 Почётная грамота Минобразования России (2000)

Библиография 
 Научные и прикладные аспекты теории нефтяных дисперсных систем: Монография. — М.: Техника, 2000
 Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. — М.: Нефть и газ, 1984; Висбрекинг нефтяного сырья. — М.: Техника, 2002.
 Коллоидная химия нефти и нефтепродуктов : К 90-летию со дня рождения проф. Г. И. Фукса / [Авт. предисл. и сост. Б. П. Туманян, И. Г. Фукс]. — М. : Техника, 2001. — 95 с. : ил., табл.; 20 см. ISBN 5-93969-007-6
 Практические работы по технологии нефти : малый лабораторный практикум / Туманян Б. П.; Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина. — Москва : Техника, 2006 (Можайск (Моск.обл.) : Можайский полиграфкомбинат). — 159 с.; 24 см. ISBN 5-93969-031-9

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
 Биографическая справка

Нефтяники СССР
Нефтяники России
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Члены РАЕН
Учёные СССР
Учёные России